Johannisnacht –  cortometraggio del 1918 diretto da Toni Attenberger
Johannisnacht –  film del 1933 diretto da Willy Reiber
Johannisnacht – film del 1956 diretto da Harald Reinl
Johannisnacht – film tv del 1966 diretto da Oswald Döpke